Sulky d'or är ett pris inom fransk travsport som delas ut till den travkusk som vunnit flest lopp under ett gånget år. 

De franska montéloppens motsvarighet heter Étrier d'or.

Vinnare

Referenser

Noter 

Utmärkelser inom fransk travsport